Crossroads  hace referencia a varios artículos:

Cine

Películas 
 Crossroads, película china de 1937 
 Crossroads película de 1942 dirigida por Jack Conway y protagonizada por William Powell y Hedy Lamarr. 
 Crossroads película de 1976 dirigida por Bruce Conner
 Crossroads, película de 1986 dirigida por Walter Hill y protagonizada por Ralph Macchio y Joe Seneca.
 Crossroads, película de 2002 dirigida por Tamra Davis y protagonizada por Britney Spears.

Televisión 
 Crossroads episodio de Stargate SG-1
 Crossroads, serie de televisión de 1955.
 Crossroads, serie de televisión de 1979.
 CMT Crossroads
 Crossroads, telenovela inglesa

Música 
 Crossroads, canción de Robert Johnson interpretada, entre otros por Cream y Eric Clapton.
 Crossroads álbum de la banda sonora de la película Crossroads (película de 1986)
 Crossroads, álbum de Eric Clapton.
 Crossroads: Fan Edition (álbum de Intocable), álbum de Intocable.
 Crossroad Promo Tour gira de conciertos musicales de la banda de rock estadounidense Bon Jovi.
Crossroads Guitar Festival 2013 es un álbum doble y DVD

Además 
 Operación Crossroads, operación militar estadounidense en la que se lanzaron bombas atómicas en el atolón Bikini.